Marica puede referirse a:

 María (nombre) (cuyo hipocorístico es «Marica»), nombre de pila femenino.
 Maricón (o «marica»), adjetivo y sustantivo de carácter peyorativo y despectivo, usado para designar a un varón afeminado u homosexual.
 Marica (ninfa), ninfa madre del rey Latino.
 Maricha (escrito «Marica» en el sistema AITS —alfabeto internacional de transliteración del sánscrito—), nombre de un demonio hindú.

Asimismo, en botánica, puede hacer referencia a:

 Cipura (cuyo sinónimo es Marica), género botánico de plantas bulbosas nativas de América Central y del Sur.
 Neomarica, género botánico de plantas rizomatosas.

También, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Maricá, municipio del estado de Río de Janeiro (Brasil).
 El río Maritsa (a veces escrito «Marica» debido al uso de una transliteración próxima a las lenguas eslavas), río de Bulgaria.

Además, puede hacer referencia a:

 Pica pica (de nombre vulgar «marica» o «urraca»), ave paseriforme de la familia los córvidos.
 Queer (novela) (en español, Marica), novela de 1953 del escritor estadounidense  (1914-1997).

Enlaces externos